Устарханов — чеченская и дагестанская фамилия. Известные носители:
 Устарханов, Апти Саид-Хамзатович (1990) — российский боксёр.
 Устарханов, Камал Басирович (1983—2008) — российский борец вольного стиля.